Карибский клубный чемпионат 2004 — 7-й розыгрыш турнира. Турнир был сыгран с 22 сентября по 15 декабря 2004 года. Трофей впервые завоевал клуб не из Тринидада и Тобаго, это был  «Харбор Вью».

Четвертьфиналы 

|}

Полуфиналы 

|}

Финал

Чемпион

Примечания

Ссылки 
 RSSSF

2004